Dekonstruktivismus steht für:

 Dekonstruktivismus (Architektur), moderne Stilrichtung
 Strömung in Philosophie und Literatur, siehe Dekonstruktion

Siehe auch:
 Konstruktivismus (Begriffsklärung)